Палата депутатов — официальное (или, реже, неофициальное) наименование одной из палат законодательного органа (иногда — всего такого органа в целом). Название особенно распространено в Латинской Америке ().

Существующие 
 Палата депутатов Аргентины — нижняя палата Парламента Аргентины
 Палата депутатов Боливии — нижняя палата Парламента Боливии
 Палата депутатов Бразилии — нижняя палата Национального конгресса Бразилии
 Палата депутатов Доминиканской Республики — нижняя палата Национального конгресса Доминиканской Республики
 Палата депутатов Иордании — нижняя палата иорданского Мажлиса
 Палата депутатов Испании — другое название Конгресса депутатов Генеральных кортесов Испании
 Палата депутатов Италии — нижняя палата Парламента Италии
 Палата депутатов Колумбии — нижняя палата Парламента Колумбии
 Палата депутатов Люксембурга — однопалатный законодательный орган Люксембурга
 Палата депутатов Мексики — нижняя палата Конгресса Мексики
 Палата депутатов Палау — нижняя палата Парламента Палау
 Палата депутатов Парагвая — нижняя палата Парламента Парагвая
 Палата депутатов Румынии — нижняя палата Парламента Румынии
 Палата депутатов Уругвая — нижняя палата Генеральной ассамблеи Парагвая
 Палата депутатов Чехии — нижняя палата Парламента Чехии
 Палата депутатов Чили — нижняя палата Национального Конгресса Чили

Исторические 
 Палата депутатов Западного Берлина — однопалатный законодательный орган Западного Берлина
 Палата депутатов Польши — нижняя палата сейма Королевства Польского, а после — Речи Посполитой
  — нижняя палата Парламента Франции (1814—1848 и 1875—1940)
 Палата депутатов Эфиопии — нижняя палата Парламента Эфиопии (1931—1974)